Wallinius ist der Name von

 Karl Wallinius (* 1999), schwedischer Handballspieler
 Märta Wallinius (* 1981), schwedische Psychiaterin